Духовская слобода:
 Духовская слобода Переславля-Залесского.
 Духовская слобода — название города Духовщина до 1775 года.